ATC (A10) – grupa leków stosowanych w cukrzycy
 Autostrada A10 (Austria) – autostrada przez Taury w Austrii
 Autostrada A10 (Belgia)
 Autostrada A10 (Chorwacja)
 Autostrada A10 (Niemcy) – zewnętrzna autostradowa obwodnica Berlina
 Autostrada A10 (Włochy)
 Cruiser Mk II (A10) – czołg brytyjski
 Fairchild A-10 Thunderbolt II – samolot amerykański
 A10 – algorytm szyfrowania